Lycanthropie désigne la transformation d'un homme en loup. Un homme qui se transforme en loup dans une histoire. Il peut s'agir :
D'un lycanthrope, humain partiellement ou totalement transformé en loup dans les légendes et le folklore, plus connu en français sous le nom de loup-garou. 

Lycanthropie peut aussi désigner :
La lycanthropie clinique, une maladie dans laquelle le patient se croit transformé en loup.
La thérianthropie, nouveau terme pour désigner la transformation d'un humain en animal de façon plus générale.
Dans certaines histoires, on rencontre des loups-garous, telle que "Le Lai de Bisclavret" racontant la trahison d'une femme pour son mari.